Зафарабадський район — район в Таджикистані, Согдійська область
 Зафарабадський район — район в Узбекистані, Джиззацька область